Seyāh Rūd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sīāveh Rūd (ort), Gilan, 
 Sīāh Rūd (vattendrag i Gilan, lat 37,21, long 49,66), 
 Sīāh Rūd (vattendrag i Gilan, lat 36,89, long 49,52), 
 Sīāh Rūd (vattendrag i Mazandaran), 

Robotskapade Iranförgreningar